Whitfield peut désigner :

Patronyme

 Andy Whitfield (1972-2011), acteur britannique, gallois, naturalisé australien ;
 Anne Whitfield (1958-), actrice américaine ;
 Beverley Whitfield (1954-1996), nageuse australienne ;
 Clarence Whithfield, militaire américain condamné à mort pour un viol durant la Seconde Guerre mondiale ,
 Dwayne Whitfield (1972-), joueur américain de basket-ball ;
 Lynn Whitfield (née en 1953), actrice américaine ;
 Mal Whitfield (né en 1924), athlète américain ;
 Mark Whitfield (né en 1966), guitariste américain de jazz ;
 Maurice Whitfield (né en 1973), joueur américain naturalisé tchèque de basket-ball ;
 Norman Whitfield (né en 1943), auteur-compositeur et producteur américain de R&B ;
 Raoul Whitfield (1896-1945), écrivain américain de littérature policière ;
 Sean Whitfield (né en 1995), coureur cycliste australien ;
 Simon Whitfield (né en 1975), triathlète canadien.

Toponyme

États-Unis 
 Whitfield, census-designated place située  dans le comté de Manatee en Floride) ;
 Whitfield, census-designated place située  dans le comté de Santa Roas en Floride ;
 Comté de Whitfield, comté de la Géorgie ;
 Whitfield, ville de Floride ;
 Whitfield, ville de Pennsylvanie.

Royaume-Uni 
 Whitfield, ville proche de Dundee (Écosse) ;
 Whitfield, ville du comté de Kent.